Op het toernooi van Wimbledon in 1988 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 22 juni tot en met 3 juli 1988.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Jo Durie en Jeremy Bates waren als zevende geplaatst. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Emilio Sánchez, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Gretchen Magers en Kelly Jones.

Het als veertiende geplaatste Amerikaanse duo Zina Garrison en Sherwood Stewart won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Gretchen Magers en Kelly Jones in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Garrison noch Stewart had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Zes Nederlanders speelden mee:
 Carin Bakkum en de Australiër Peter Carter bereikten de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren als twaalfde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.
 Brenda Schultz en de Amerikaan Steve Denton verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook voor Hester Witvoet en Todd Woodbridge uit Australië viel het doek na de eerste ronde.
 Michiel Schapers en de Amerikaanse Ann Henricksson konden evenzo na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1988